Ettengruber ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Ettengruber (1940–1991), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Herbert Ettengruber (* 1941), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern